Die Abkürzung BYOB bezeichnet:

 Buddelparty, eine Feier, zu der die (eingeladenen) Gäste ihre (alkoholischen) Getränke selbst mitbringen (als Abkürzung für bring your own booze / beer / beverages)
 Snap! (Programmiersprache), Programmiersprache, früherer Name Build Your Own Blocks
 B.Y.O.B., ein Lied der Alternative-Metal-Band System of a Down

Abkürzung